Cryptotis brachyonyx és una espècie de mamífer de la família de les musaranyes (Soricidae) endèmic de Colòmbia, on se'l coneix dels vessants occidentals de la Serralada Oriental, a elevacions d'entre 1.300 i 2.715 m. S'asembla a C. colombiana.

Referències 

brachyonyx